Nicholson steht für:
 Nicholson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 USS Nicholson, mehrere Schiffe der US-Navy

Nicholson ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Nicholson (Georgia), Stadt im Jackson County, Georgia
 Nicholson (Kentucky), Gemeindefreies Gebiet im Kenton County, Kentucky
 Nicholson (Mississippi), Gemeindefreies Gebiet und Census-designated Place im Pearl River County, Mississippi
 Nicholson (Pennsylvania), Borough im Wyoming County, Pennsylvania
 Nicholson (Wisconsin), Gemeindefreies Gebiet im Waupaca County, Wisconsin

in Australien:
 Nicholson (Victoria)
 Nicholson County, New South Wales

Nicholson ist der Name folgender astronomische Objekte:
 (1831) Nicholson, Asteroid des Hauptgürtels
 Nicholson (Mondkrater), 
 Nicholson (Marskrater)
 Regio Nicholson, Gebiet auf dem Jupitermond Ganymed

Nicholson ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Nicholson (Krater in Kanada)
 Nicholson-Halbinsel

 Nicholson Rock
 Nicholson Peak

Siehe auch:
 Nicolson